Detta är en lista över de 573 kommunerna i departementet Saône-et-Loire i Frankrike.

(CUCM) Communauté urbaine Creusot-Montceau, created in 1970.
(CAC) Communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne, created in 2001.

Saône-et-Loire
Kommuner Saone-et-Loire